Time-lapsefotografie, een filmtechniek
 Timelapse (project), een functie van Google Earth
 Timelapse (Leap Day), een verzamelalbum van Leap Day uit 2018
 Time Lapse (album), studioalbum van Steve Hackett uit 1991